Соревнования по лыжным гонкам среди мужчин на дистанции 50 км с масс-старта на зимних Олимпийских играх 2014 года проходили 23 февраля. Местом проведения соревнований стал лыжно-биатлонный комплекс «Лаура». Соревнования начались в 11:00 по местному времени (UTC+4). В мужском масс-старте приняли участие 64 спортсмена из 26 стран.

На пьедестале почёта стояли российские лыжники. Однако, 1 и 9 ноября 2017 года было объявлено, что Александр Легков  и  Максим Вылегжанин нарушили антидопинговые правила и были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх и лишены всех медалей Сочи. Илья Черноусов получил первую олимпийскую бронзу. Но 1 февраля 2018 года решением Спортивного арбитражного суда лыжники были оправданы, решение о дисквалификации отменено, медали возвращены.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр